IS-2 – radziecki czołg z okresu II wojny światowej
 IS-2 – radziecki samolot myśliwski
 IS-2 – lekki polski śmigłowiec
 IS-2 Mucha – polski szybowiec